Premier Soccer League, principal lliga de futbol de Sud-àfrica
 Partit Popular Polonès (del nom en polonès Polskie Stronnictwo Ludowe), partit polític de Polònia
 Partit Popular Polonès-Wyzwolenie (del nom en polonès Polskie Stronnictwo Ludowe-Wyzwolenie), partit polític històric de Polònia
 Partit Popular Polonès-Piast (del nom en polonès Polskie Stronnictwo Ludowe-Piast), partit polític històric de Polònia
 Partit del Treball Suís (del nom en romanx Partida Svizra da la Lavur), partit polític de Suïssa
 Partit Social Liberal (Moldàvia), partit polític de Moldàvia
 PSL Research University, institució i universitat francès dedicada a la recerca i la investigació, situada a la ciutat de París
 Puro Sangue Lusitano, nom oficial de la raça de cavall lusità